Șendreni se poate referi la:

 Localități din România
Șendreni - localitate din județul Botoșani
Șendreni - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume
Șendreni - localitate din județul Iași
 Localități din Republica Moldova
Șendreni - localitate din raionul Nisporeni